Chris Nelson – regista statunitense
 Christopher Allen Nelson – tecnico degli effetti speciali statunitense, accreditato talvolta come Christopher Nelson o Chris Nelson  
 Chris Nelson – giocatore di baseball statunitense